Szupernóva vagy szupernova (supernova) előfordulásai

Alapjelentés
 Szupernóva: asztrofizikai jelenség, csillag felrobbanása

 Filmek
 Szupernóva (Supernova), 2000-es svájci–amerikai fantasztikus film, rendezte Walter Hill, főszereplő James Spader
 Szupernova – Amikor meghal a Nap (Supernova), 2005-ös amerikai–dél-afrikai katasztrófafilm, rendezte John Harrison, főszereplők Tia Carrere, Peter Fonda
 Szupernóva (Supernova), 2020-as angol filmdráma, rendezte Harry Macqueen, főszereplők Colin Firth, Stanley Tucci

Hasonló
 Supernova, televíziós zenei válogató műsor Lettországban